Тулку:

 Тулку — одно из трёх тел Будды, форма проявления Будды в обыденном мире.
 Тулку Урген Ринпоче (1920—1996) — перевоплощение Гуру Чованг Тулку.